Wahlkreis 31 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 31
 Landtagswahlkreis 31
 Reichstagswahlkreis 31